Kitakami bezeichnet:

 Kitakami, Stadt auf Honshū, Japan
 Kitakami (Fluss), Fluss in Japan
 Kitakami (Schiff, 1921), Leichter Kreuzer der Kuma-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1921–1945)
 Kitakami (DE-213), Geleitzerstörer der Ikazuchi-Klasse der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte (1964–1990)
 Kitakami (Schiff, 1989), Fähre der japanischen Reederei Taiheiyō Ferry